.577 (0.577, 0,577) — початок назв чотирьох патронів:
 .577 Snider — гвинтівкового (Велика Британія, 1867 рік);
 .577/450 Martini-Henry — гвинтівкового (Велика Британія, 1871 рік);
 .577 Nitro Express — мисливського (Велика Британія, 1898 рік);
 .577 Tyrannosaur — гвинтівкового (США, 1993 рік).